Ulf Dahlén, švedski hokejist in hokejski trener, * 21. januar 1967, Östersund, Švedska.

Dahlén je v švedski ligi igral za klube Östersunds IK, IF Björklöven in HV 71, večino svoje kariere pa je preigral v ligi NHL, kjer je bil član klubov  New York Rangers, ki ga je leta 1985 izbral na naboru, Minnesota North Stars, Dallas Stars, San Jose Sharks, Chicago Blackhawks in Washington Capitals. V ligi NHL je skupno nastopil na 966-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 301 golov in 354 podaj. V sezoni 1997/98 je bil izbran za švedskega hokejista leta. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco nastopil na 74-ih tekmah.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Östersunds IK
| Švedska liga
| 83/84
|
| 31
| 15
| 11
| 26
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östersunds IK
| Švedska liga
| 84/85
|
| 31
| 27
| 26
| 53
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 7
| 4
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 85/86
|
| 22
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 86/87
|
| 31
| 9
| 12
| 21
|
| 20
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 7
| 8
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Rangers
| IHL
| 87/88
|
| 2
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 87/88
|
| 70
| 29
| 23
| 52
| +5
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 88/89
|
| 56
| 24
| 19
| 43
| -6
| 50
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 89/90
|
| 63
| 18
| 18
| 36
| -4
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 89/90
|
| 13
| 2
| 4
| 6
| +1
| 0
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| -2
| 2
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 90/91
|
| 66
| 21
| 18
| 39
| +7
| 6
|
| 15
| 2
| 6
| 8
| -4
| 4
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -1
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 91/92
|
| 79
| 36
| 30
| 66
| -5
| 10
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| 0
| 2
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 92/93
|
| 83
| 35
| 39
| 74
| -20
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 5
| 2
| 7
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 93/94
|
| 65
| 19
| 38
| 57
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 13
| 6
| 6
| 12
| 0
| 0
|
| 14
| 6
| 2
| 8
| -3
| 0
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 46
| 11
| 23
| 34
| -2
| 11
|
| 11
| 5
| 4
| 9
| -13
| 0
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
|
| 59
| 16
| 12
| 28
| -21
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 96/97
|
| 43
| 8
| 11
| 19
| -11
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 96/97
|
| 30
| 6
| 8
| 14
| +9
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 97/98
|
| 29
| 9
| 22
| 31
| +2
| 16
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 0
| 12
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 98/99
|
| 25
| 14
| 15
| 29
| +11
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 99/00
|
| 75
| 15
| 23
| 38
| +11
| 8
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 00/01
|
| 73
| 15
| 33
| 48
| +11
| 6
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 01/02
|
| 69
| 23
| 29
| 52
| -5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 5
| 2
| 7
| +5
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 02/03
|
| 63
| 17
| 20
| 37
| +11
| 14
|
| 11
| 1
| 3
| 4
| -3
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1209
| bgcolor="#7FFF00" | 418
| bgcolor="#7FFF00" | 474
| bgcolor="#7FFF00" | 892
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 335
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | -31
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti Östersunds IK
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Colorado Rangers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti HV 71
Hokejisti Washington Capitals
Trenerji Frölunda HC
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih